Chickasaw kan verwijzen naar:
Chickasaw (volk), een Noord-Amerikaans indiaans volk
Chickasaw (Alabama), een plaats in de Verenigde Staten
Chickasaw (Ohio), een plaats in de Verenigde Staten
Chickasaw (paard), een paardenras
Chickasaw (taal), een Noord-Amerikaans indiaans taal
 Fluor R.B. 2 (schip, 1970), later omgedoopt naar Chickasaw